Campos de Cima da Serra, também chamada de Campos de Vacaria, é uma região fisiográfica do Rio Grande do Sul localizada no extremo nordeste do estado, na divisa com Santa Catarina. É composta pelos municípios principais de Bom Jesus, Cambará do Sul, Campestre da Serra, Capão Bonito do Sul, Esmeralda, Ipê, Jaquirana, Lagoa Vermelha, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões, Pinhal da Serra, São Francisco de Paula, São José dos Ausentes e Vacaria. Sua área total é de 21.033 km², ela localiza-se a altitudes entre 900 metros, a oeste, e 1.200 metros nos Aparados da Serra. É composta de relevo suave profundamente recortado por alguns rios e formada por uma planície elevada de solo basáltico de inclinação oeste. Predomina a vegetação campo, havendo presença esparsa de capões de araucárias.

Existe uma faixa de pinhais extensos ao longo dos Aparados da Serra. Na parte oeste há grandes pinhais encravados nos campos. No vale do rio Pelotas existe uma ligação direta da floresta latifoliada (que segue vale do Uruguai acima até as Missões) com a formação equivalente da borda leste do Planalto Médio, comunicando com as florestas atlânticas de Santa Catarina.

Vegetação 
A Estepe Gramíneo-Lenhosa, com floresta de galeria, representa 47,1% da vegetação. A Estepe Parque com floresta de galeria contribui com 12,2%. Ambas conhecidas como campos de cima da serra. A Floresta ombrófila mista representa 37,5% da vegetação; a Floresta estacional decidual contribui com 3,1% e a Floresta estacional semidecidual com 0,2%.

Hidrografia 
A hidrografia da região compreende em duas bacias hidrográficas: 52% no rio Taquari-Antas e 48% no rio Apuaê-Inhandava. Está situada em uma região de nascentes de importantes rios, como o Taquari–Antas e o rio Pelotas, afluente do rio Uruguai.

Ver também
 Fisiografia do Rio Grande do Sul

Bibliografia

Ligações externas
 Secretaria do Turismo do Rio Grande do Sul

Regiões fisiográficas do Rio Grande do Sul